Ford Maverick, um automóvel produzido pela Ford
 AGM-65 Maverick, um míssil ar-terra
 Maverick Records, uma gravadora de discos estadunidense
 Maverick (série de televisão), uma série de televisão de 1957 estrelada por James Garner
 Maverick (filme), um filme de 1994 adaptado da série com Mel Gibson e Jodie Foster

Ou ainda:
 A alcunha de Tom Cruise no filme Top Gun.
 Dallas Mavericks, time de basquete de Dallas, Texas

Desambiguação